Шульга́ — фамилия.

Известные носители 

 
 Шульга, Алёна Владимировна (род. 1969) — министр экономического развития ПМР.
 Шульга, Борис Николаевич (1926—2002) — советский и российский учёный. Первый ректор УдГУ.
 Шульга, Валерий Павлович (1950—2021) — советский и российский театральный художник.
 Шульга, Василий Павлович (1903—1989) — Герой Советского Союза.
 Шульга, Вероника Михайловна (род. 1981) — украинская футболистка.
 
 Шульга, Денис Николаевич (род. 1978) — российский, узбекский и украинский футболист.
 Шульга, Иван Николаевич (1889—1956) — русский и советский живописец, график.
 Шульга, Илья Гаврилович (1921—1993) — советский и украинский историк.
 
 Шульга, Семён Никифорович (1912—1960) — советский сержант, Герой Советского Союза.
 Шульга, Сергей Павлович (род. 1972) — украинский государственный деятель.
 Шульга, Яков Митрофанович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Двойная фамилия 
 Шульга-Нестеренко, Мария Ивановна (1891—1964) — советский учёный, геолог и палеонтолог.

Топоним 
 Шульга — река в России, приток Ловати, в Холмском районе Новгородской области.
 Шульга — река в России, приток Большой Сахалинки, в Пожарском районе Приморского края.

См. также 
 Шульган
 Шульги
 Шульгин
 Шульженко
 Шуньга